Chafin est un patronyme porté notamment par :

 Andrew Chafin (1990-), lanceur gaucher des Ligues majeures de baseball ;
 Ben Chafin (1960-2021), politicien américain républicain.